Но́вое Дёмкино () — село в Аксубаевском районе Республики Татарстан, в составе Новокиреметского сельского поселения.

География 
Село находится на реке Киреметь, в 7 км к юго-западу от районного центра, посёлка городского типа Аксубаево.

История 
В окрестностях села выявлены Новодёмкинское (Дёмкинское) селище (булгарский памятник золотоордынского времени и периода Казанского ханства), Новодёмкинский (Дёмкинский) курган (поздняя бронза), Новодёмкинское кладбище XIV века с надгробиями (4 камня и 1 обломок).

Село известно с 1716–1717 годов. Основано служилыми татарами.

До 1860-х годов жители относились к категории государственных крестьян. Основные занятия жителей в этот период – земледелие и скотоводство, был распространен бондарный промысел.

В начале XX века в селе функционировали 2 мечети, мельница, 5 мелочных лавок. В 1908 году при мечети открыта школа. В этот период земельный надел сельской общины составлял 1952 десятины.

В 1920 году открыта начальная школа. В начале 1930-х годов организован колхоз имени Ворошилова.

До 1920 года село входило в Старо-Мокшинскую волость Чистопольского уезда Казанской губернии. С 1920 года в составе Чистопольского кантона ТАССР. С 10 августа 1930 года – в Аксубаевском, с 1 февраля 1963 года – в Октябрьском, с 12 января 1965 года в Аксубаевском районах.

Население 
Численность населения по годам.

Национальный состав села: татары.

Экономика 
Жители работают преимущественно в ООО «Сэт Иле – Аксу», занимаются полеводством, молочным скотоводством.

Объекты образования, медицины и культуры 
В селе действуют средняя школа, детский сад, дом культуры, фельдшерско-акушерский пункт.

Религиозные объекты 
Мечеть (с 2000 года).

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г. С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.

Примечания 

Населённые пункты Аксубаевского района